Il singolare femminile del Medibank International 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Elena Dement'eva era la detentrice del titolo e ha battuto in finale Serena Williams 6-3, 6-2.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Serena Williams (finale)
 Dinara Safina (quarti di finale)
 Svetlana Kuznecova (secondo turno)
 Caroline Wozniacki (primo turno)

  Elena Dement'eva (campionessa)
  Viktoryja Azaranka (semifinali)
  Jelena Janković (primo turno)
  Vera Zvonarëva (primo turno, ritirata per infortunio)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Medibank International Sydney 2010